De Rally van Finland 2008, formeel 58th Neste Oil Rally Finland, was de 58e editie van de Rally van Finland en de negende ronde van het wereldkampioenschap rally in 2008. Het was de 448e rally in het wereldkampioenschap rally die georganiseerd wordt door de Fédération Internationale de l'Automobile (FIA). De start en finish was in Jyväskylä.

Programma

Resultaten

Statistieken

Klassementsproeven

Kampioenschap standen

Rijders

Constructeurs 

 Noot: Enkel de top 5-posities worden in beide standen weergegeven.

Externe links 
  Onofficiële resultaten op juwra.com
  Onofficiële resultaten op ewrc-results.com

Fin
Rally van Finland